

Patronyme

 Mademoiselle Raucourt (1756-1815), tragédienne française.

porté par la famille Wyns de Raucour(t).   L'orthographe varie selon les sources. Voir  François-Jean Wyns de Raucour.

Toponyme 

 Raucourt, commune de Meurthe-et-Moselle ;
 Raucourt-et-Flaba, commune des Ardennes, née de la fusion en 1828 de Raucourt et Flaba ;
 Raucourt-au-Bois, commune du Nord ;
 Roche-et-Raucourt, commune de la Haute-Saône.
 Raucourt en Province de Liège, en Belgique